(ur. 26 lutego 1966) – japoński skoczek narciarski.

W 1994 zajął 2. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Örnsköldsvik. 12 razy zajmował miejsca w czołowej dziesiątce pucharowych konkursów. Skakał w drużynie, która zajęła 4. miejsce na igrzyskach w Albertville w 1992. Odniósł jedno zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1997/1998. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w sezonie 1998/1999.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992  Albertville/Courchevel – 39. miejsce (K-90), 17. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1992  Albertville/Courchevel – 4. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997  Trondheim – 40. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1993  Falun – 6. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1992  Harrachov – 21. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 40.
 sezon 1993/1994: 28.
 sezon 1995/1996: 24.
 sezon 1996/1997: 38.
 sezon 1997/1998: 40.

Miejsca na podium konkursów PŚ 
  Örnsköldsvik – 9 marca 1994 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1990/1991 – 69.
 1995/1996 – 24.
 1996/1997 – 54.
 1997/1998 – 26.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 23.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 10.
 1996 – 17.
 1997 – 16.
 1998 – 55.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 36.
 sezon 1994/1995: 69.
 sezon 1995/1996: 101.
 sezon 1996/1997: 67.
 sezon 1997/1998: 35.
 sezon 1998/1999: 80.

Zwycięstwa w konkursach PK 
  Sapporo – 8 marca 1998

Uwagi

Przypisy 

Japońscy olimpijczycy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1966